Givenchy (вимовляється як Живанші):

 Givenchy — французький модний дім, який створив в 1952 році Юбер де Живанші
 Юбер де Живанші — французький модельєр

 Живанші-ан-Гоель — муніципалітет у Франції
 Живанші-ле-Нобль — муніципалітет у Франції
 Живанші-ле-ла-Бассе — муніципалітет у Франції